Rebhan ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rebhan (* 1960), österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Eckhard Rebhan (* 1937), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Frank Rebhan (* 1959), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg
 Friedrich Rebhan (1882–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Johann Rebhan (1604–1689), deutscher Rechtswissenschaftler  

 Kaspar Rebhan (1606–1683), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent   
 Nikolaus Rebhan (1571–1626), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent 
 Paul Rebhan, Geschäftsführer von NovaLogic
 Paul Rebhan (Künstler), zusammen mit dem Musiker Tony Noe Erfinder der Quiet Party
 Robert Rebhan (* 1945), Experte in Wirtschaftskriminalität

Rebhan ist auch der Name von Unternehmen 
 Rebhan (Unternehmen), Hersteller von Kunststoffverpackungen
 Rebhan (Hotel), 4-Sterne-Hotel im Frankenwald

Siehe auch:
 Rebhahn
 Rebhann